Нуево Прогресо има више значења:

 Нуево Прогресо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нуево Прогресо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Прогресо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Прогресо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Прогресо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо, Абсалон Кастељанос Д. (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Прогресо (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуево Прогресо (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нуево Прогресо, Касас Вијехас (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Прогресо (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Прогресо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Прогресо (Сан Хуан Колорадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Прогресо (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Прогресо (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Прогресо (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Прогресо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Прогресо, Ла Канделарија (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Прогресо (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Прогресо, Ла Гавиота (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Прогресо, Томас Малдонадо Андаверде (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Прогресо, Лас Анимас (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Прогресо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Прогресо, Ел Прогресо (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Прогресо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Прогресо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо, Нуево Леон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо, Лас Уертас Медина (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Прогресо, Километро 12 (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику